Ki-67 – bombardiere giapponese della Seconda guerra mondiale.
Ki-67 – proteina.